Teno puede referirse a:

Teno es una comuna de Curicó, ubicada en la Región del Maule en la zona central de Chile.
Macizo de Teno, una zona de interés botánico en el noroeste de la Isla de Tenerife (Canarias); 
Aurelio Teno, un escultor español; o
Era Ten'ō, nombre de una era japonesa que abarca los años 781 y 782, en los que reinó el Emperador Kōnin.